Günther Lenz, nemški general in vojaški zdravnik, * 22. maj 1883, † 21. april 1945.

Glej tudi 
 seznam nemških generalov

Zunanje povezave 
 Axis Biographical Research 

Vojaške osebnosti, ki so storile samomor
Nemški generali
Nemški vojaški zdravniki
Generali Heera (Wehrmacht)
Veterani prve svetovne vojne
Veterani druge svetovne vojne